Anna di Prussia – duchessa di Prussia e consorte di Giovanni Sigismondo di Brandeburgo
 Anna di Prussia – principessa di Prussia, nata Maria Anna Friederike a Berlino il 17 maggio 1836 e morta a Francoforte il 12 giugno 1918